Szkudlarek − polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Szkudlarek:
 Maria Szkudlarek (1917-1991) – polska pedagog, kierownik zespołu tańca
 Jan Szkudlarek (ur. 1945) – polski pułkownik
 Tomasz Szkudlarek (ur. 1954) – polski socjolog
 Sylwester Szkudlarek (ur. 1966) – polski piłkarz
 Myriam Szkudlarek (ur. 1977) – francuska karateka
 Wioletta Szkudlarek (ur. 1980) – polska siatkarka
 Jan Szkudlarek – gitarzysta zespołu Blues Forever